Меле́н () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, адміністративний центр департаменту Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 45 км на південний схід від Парижа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 16469 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 37489,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Бруно Нюйттен (*1945) — французький кінооператор, режисер та сценарист фламандського походження
 Віллі Болі (*1991) — відомий французький футболіст, захисник.

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Агломерація Мелен 
 Туристичне бюро
 [ Розташування муніципалітету Мелен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Сена і Марна
Сена і Марна